Najpogostejše slovenske besede so največkrat zajete besede iz besedišča več različnih korpusov, vendar so pri tem uporabljene le spletišča z zborno slovenščino. Korpusi za analizo slovenskega knjižnega jezika največkrat vsebujejo besedišče slovenskega leposlovja, člankov in določenih spletnih blogov. Spodnje tabele so veljavne za leto 2012.

Glej tudi 

 Beseda leta

Sklici 

Slovenščina
Korpusno jezikoslovje